Сапара:
 Сапара — монастырь в Грузии.
 Сапара, Марек (род. 1982) — словацкий футболист, полузащитник.
  — остров Венесуэлы.